Konopeum (lat. conopeum) může být:

 závěs kolem svatostánku (tabernaculum) v bíle nebo liturgické denní barvě kromě černé
 hedvábný baldachýn (nebesa), který se nosí v bazilikách při procesích 
 baldachýn nad oltářem